Hampa dorada puede referirse a:

 Little Caesar (película), película de 1931, conocida en España como Hampa dorada.
 Tony Rome, película de 1967, conocida en España también como Hampa dorada.